El término mongólico puede referirse a:
 lo relativo a las lenguas mongólicas;
 lo relativo al pueblo mongol;
 lo relativo al Imperio mongol;
 lo relativo a Mongolia;
 lo relativo a la raza mongoloide;
 término en desuso para los individuos con Síndrome de Down. Se ha abandonado el término ya que se considera ofensivo por el hecho de haberse tomado como un insulto.